Codman ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Amory Codman (1869–1940), US-amerikanischer Chirurg und Pionier im Bereich Public Health
 Henry Sargent Codman (1863–1893), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt

Sonstiges:
 Codman & Shurtleff, Tochterunternehmen von Johnson & Johnson, Hersteller von Pharmaprodukten und chirurgischen Instrumenten
 Codman Tumor
 Codman (Texas), Ort im Roberts County

im NRHP gelistete Objekte:
 Codman Building, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 83004097
 Codman Carriage House and Stable, in Washington, DC, ID-Nr. 96000733
 Codman Square District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 83000602
 Codman-Davis House, in Washington, DC, ID-Nr. 79003100

Siehe auch:
 Cotman
 Kottmann